Relleno se puede referir a:

 Relleno material, a menudo de baja calidad o bajo coste, que integra obras audiovisuales, gráficas y musicales.
 Relleno como la sustancia o mezcla comestible usada para llenar una cavidad en otro alimento.
 Relleno, embutido de sangre típico de la cocina peruana.
 Relleno a las partículas añadidas a un material para reducir el consumo de un material.